Kont steht für:

 Kont (Karibik), karibische Liedgattung

Kont ist der Familienname folgender Personen:

 Ignác Kont (1856–1912), Germanist, Finno-Ugrist und Literarhistoriker
 Paul Kont (1920–2000), österreichischer Komponist 

KONT steht für:
 Abkürzung von Ontario International Airport